Riksväg 12 kan syfta på:

Riksväg 12, Estland
Riksväg 12, Finland
Riksväg 12, Nederländerna
Riksvei 12 – en väg i Norge, se Lista över riksvägar i Norge
Riksväg 12 – gamla Rikstolvan i Sverige, numera E18 och Riksväg 70
Historisk Riksväg 12 – tidigare vägnummer för Riksväg 11 i Sverige